Натуральне число 2010
 2010 рік до нашої ери
 2010 рік нашої ери